Kvalspelet till Copa América Centenario var en samling matcher som avgjorde vilka landslag ur fotbollskonfederationen CONCACAF som blev kvalificerade till Copa América Centenario. Kvalspelet avgjordes i Panama City i Panama, den 8 januari 2016.

Kvalspel

Poängtabellen visar antalet poäng lagen fick vid CONCACAF Gold Cup 2015, turneringen som stod till grund för vilka lag som fick spela kvalspelet till Copa América Centenario. Mexiko, Jamaica, USA och Costa Rica var redan kvalificerade till huvudturneringen före CONCACAF Gold Cup 2015, vilket gjorde att Panama, Trinidad och Tobago, Haiti och Kuba fick spela två enkelmöten mot varandra.

Matchresultat

Kvalspel